Mycin steht für:
 Mycin (Expertensystem), Computerprogramm
 Gelenkflüssigkeit